The Lazarus Project steht für:

 The Lazarus Project, Originaltitel von Das Lazarus-Projekt, US-amerikanischer Psychothriller von John Patrick Glenn (2008)
 The Lazarus Project (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2022)